Isabelle van Orléans (1878-1961)
 Isabelle van Orléans (1911-2003)